Mountain River ist der Name folgender Flüsse:

 Mountain River (Mackenzie River), Nebenfluss des Mackenzie River in den Nordwest-Territorien, Kanada
 Mountain River (Huon River), Nebenfluss des Huon River in Tasmanien, Australien